AMA steht als Abkürzung für:

 Abraxas-Musical-Akademie, Berufsfachschule in München
 Academia Mexicana de Arquitectura, mexikanische Architektenvereinigung
 Academy of Magical Arts, eine US-amerikanische Vereinigung für Zauberkünstler, Sitz und Klubhaus ist The Magic Castle in Hollywood
 Advanced Measurement Approach
 Against medical advice, siehe gegen ärztlichen Rat
 Agrarmarkt Austria, Landwirtschafts-Institution in Österreich
 Alles mit Allem, Ablauf-Probe im Theater mit originaler Ausstattung, siehe Hauptprobe
 Region Amazonas, Peru nach ISO 3166-2:PE-AMA 
 American Marketing Association
 American Medical Association
 American Motor Car Agency, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 American Motorcyclist Association
 American Music Awards
 Antimitochondriale Antikörper, im Serum eines Patienten nachweisbare Autoantikörper gegen Mitochondrien
 Arbeitsgemeinschaft Messwertaufnehmer, siehe AMA Fachverband für Sensorik und Messtechnik
 Ask me Anything auf Reddit, siehe Reddit #IAmA
 Automobile Manufacturers Association, US-amerikanische Organisation der Automobilproduzenten (1934–1999)

Ama steht für:
 ein Akan-Vorname für am Samstag geborene Frauen
 Ama, eine persische Gottheit, siehe Iranische Mythologie #Gestalten und Begriffe der iranischen Mythologie
 Ama (Sprache), eine nilosaharanische Sprache
 Ama (Taucher), Meeresfrüchte erntende Berufstaucher in Japan

Ama ist der Name folgender Orte:
 Ama (Aichi), Stadt in Japan
 Ama (Louisiana), im St. Charles Parish
 Ama (Papua-Neuguinea)

Ama ist der Familienname bzw. ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Feliciano Ama (1881–1932), indigener Bauernführer der Pipil in El Salvador
 Imani Tafari-Ama (* 1960), jamaikanische Kulturanthropologin und Kuratorin
 Jean-Baptiste Ama (1926–2004), kamerunischer Bischof
 Sadie Ama (* 1987), englische R&B-Sängerin
 Shola Ama (* 1979), britische Soulsängerin
sowie
 Ama…, antiker griechischer Vasenmaler oder Töpfer

Siehe auch:
 Åma, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktika

Abkürzung